Comitatul Blaine, conform originalului din engleză, Blaine County, este numele a patru comitate din patru state din , după cum urmează,

 Comitatul Blaine, statul  -- (Formate ID -- (Categorie și format)
 Comitatul Blaine, statul  -- (Formate MT --(Categorie și format)
 Comitatul Blaine, statul  -- (Formate NE -- (Categorie și format)
 Comitatul Blaine, statul  -- (Formate OK -- (Categorie și format)

Alte articole 

 Comitatul Blaine (dezambiguizare)
 Comitatul Blair (dezambiguizare)
 Blaine (dezambiguizare)
 Blair (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii